3 Musketeers signifie en anglais Les Trois Mousquetaires. Il peut désigner :

 3 Musketeers, une barre chocolatée vendue en Amérique du Nord par Mars Incorporated depuis 1932 ;
 3 Musketeers, un film américain réalisé par Cole McKay sorti en 2011.

Notes et références